Corps Hansea (aus der latinisierten Form für Hanse) ist der Name folgender Studentenverbindungen:
 Corps Hansea Bremen (1997/98)
 Corps Hansea Bonn im Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV)
 Corps Hansea Göttingen eine kurzlebige Abspaltung der Burschenschaft Hannovera Göttingen
 Corps Hansea Köln im KSCV
 Corps Hansea Königsberg im KSCV
 Corps Hansea Lausanne eine ehemalige Studentenverbindung, die in der Société d’Étudiants Germania Lausanne fortbesteht
 Corps Hansea Wien, ehemals KSCV